Finala Cupei Campionilor Europeni 1983 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe Stadionul Olympic, Atena, pe 25 mai 1983. Meciul a fost între Hamburg din Germania și Juventus din Italia. Meciul a fost câștigat cu 1-0 de Hamburg, printr-un gol marcate de Felix Magath.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1982–83

Legături externe
1982-83 season at UEFA website

1983 în fotbal
1983